Stanbury ist der Familienname folgender Personen:

 John B. Stanbury (1915–2015), US-amerikanischer Mediziner
 Richard Stanbury (1923–2014), kanadischer Politiker
 Robert Stanbury (1929–2017), kanadischer Politiker

Stanbury steht für

 Stanbury Design, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Stanbery